Negueira puede referirse a:

 Negueira (Asturias), parroquia civil española perteneciente al concejo de Grandas de Salime, Asturias.
 Negueira (Lugo), parroquia civil española del municipio de Negueira de Muñiz, provincia de Lugo, Galicia.
 Negueira (parroquia eclesiástica), nombre de una parroquia eclesiástica española repartida entre el municipio lucense de Negueira de Muñiz y el asturiano de Grandas de Salime.
 Negueira de Muñiz, municipio español de la provincia de Lugo, Galicia.